Халмурзаев — фамилия. Известные носители:
 Халмурзаев, Абдурахман (1899-?) — колхозник, Герой Социалистического Труда;
Братья Халмурзаевы
 Халмурзаев, Хасан Магометович (1993) — российский дзюдоист;
 Халмурзаев, Хусейн Магометович (1993) — российский дзюдоист.